Er zijn meerdere personen onder de naam Rudolf III bekend:

 Rudolf III van Bourgondië (993-1032), of Rudolf de Luie
 Rudolf III van Habsburg (+1249), eerste graaf van Habsburg-Lauenburg
 Rudolf III van Baden-Baden (-1332), markgraaf van Baden (1288-1332)
 Rudolf III van Saksen (1370-1419), keurvorst van Saksen (1388-1419)
 Rudolf III van Baden-Sausenberg (1343-1428), markgraaf van Baden-Sausenberg (1352-1428)

Zie ook 
Rudolf (doorverwijspagina)